kousenband (kleding), elastische band om de kous op te houden.
kousenband (plant), boonsoort

Zie ook 
gewone kousenbandslang, een slang
Orde van de Kousenband